Der Ortsname Histria bezeichnet:

 eine griechische Kolonialstadt an der Donaumündung beim heutigen Istria in Rumänien, siehe Histria (Schwarzes Meer)
 in lateinischer Sprache die Halbinsel Istrien